Дефе́кт ма́ссы ()  — разность между суммой масс отдельных составляющих  какой-либо связанной физической системы взаимодействующих объектов (тел, частиц), находящихся в свободном состоянии, и массой само́й этой системы. В таком определении знак дефекта масс положителен; иногда дефект масс определяют как разность между массой системы и суммой масс компонент, в этом случае знак отрицателен. С точностью до коэффициента  дефект массы равен энергии связи  системы:

  

Так, дефект масс атомного ядра — связанной системы из  протонов и  нейтронов — равен 

 

где  и  — массы свободных протона и нейтрона, соответственно,
  — масса ядра.

Например, масса  дейтрона (ядра атома дейтерия, тяжёлого изотопа водорода 2H), состоящего из одного протона и одного нейтрона, равна  ( в энергетическом эквиваленте). Масса свободного протона равна  (/), нейтрона —  (/). Дефект масс будет равен 

  0,002 388 а.е.м. = 2,224 МэВ/.

В результате слияния одного моля протонов (масса ) и одного моля нейтронов (масса ) образуется 1 моль дейтронов массой , что на  меньше, чем сумма масс исходных компонентов. Указанный дефект массы выделится как энергия, равная энергии связи одного дейтрона (), умноженной на число Авогадро (количество дейтронов в одном моле):  (эквивалентно теплоте сгорания 5 тонн бензина).

Для атомных ядер понятие дефекта массы тесно связано с понятием упаковочного коэффициента (упаковочного множителя)  или удельной энергии связи , т.е. дефекта массы или энергии связи, приходящихся на один нуклон:

 
 

где  — массовое число, общее количество нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре. Удельная энергия связи и упаковочный коэффициент характеризуют устойчивость ядра. 

Можно определить также относительный дефект массы системы — безразмерную величину, представляющую собой отношение дефекта массы  к сумме масс  компонентов системы: . Типичные значения относительного дефекта массы для атомных ядер средней массы составляют 0,008—0,009, для атомов (без учёта дефекта массы ядра) ~10−8...10−6. Астрономические объекты могут иметь существенный гравитационный дефект масс. Так, для звезды, близкой по массе к Солнцу, относительный гравитационный дефект массы составляет ~10−6, для белого карлика ~10−3...10−4, для нейтронной звезды ~10−1. Наибольший относительный дефект масс среди гравитационно связанных объектов характерен для чёрных дыр; он может достигать десятков процентов. Так, при слиянии двух чёрных дыр суммарной массой 65 , которое вызвало гравитационно-волновой всплеск GW150914, зафиксированный 14 сентября 2015 года, образовалась чёрная дыра массой 62 ; дефект массы в 3  был излучён в форме гравитационных волн. 

Дефект массы всегда возникает в результате превращения энергии связи в энергию излучения (электромагнитного, нейтринного, гравитационного), покидающего образовавшуюся связанную систему.

См. также 
 Эквивалентность массы и энергии

Примечания

Ссылки 
 Астронет. Масса и энергия связи ядра
 Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.5, ч. 2

Ядерная физика
Масса